Vent bezeichnet:

 Vent (Gemeinde Sölden), Ortschaft der Gemeinde Sölden im Ötztal, Tirol

Vent ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Vent (* vor 1893; † nach 1903), deutscher Architekt
 Christoph Gottlob Vent (1752–1822), deutscher Ingenieuroffizier
 Hans Vent (1934–2018), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Lorenz Andreas Vent (1785–1879), deutscher evangelischer Theologe
 Jan Nepomuk Vent, siehe Johann Nepomuk Wendt (1745–1801), böhmischer Komponist, Hornist und Oboist
 Johann Karl Christian Vent (1802–1880), Weimarer Beamter
 Karl Vent (1842–1887), deutscher Architekt
 Klaus-Michael Vent (* 1957), deutscher Schriftsteller und Sachbuchautor
 Rudolf Vent (1880–1948), deutscher Landschaftsmaler

Vent. als Autorenkürzel:
 Étienne Pierre Ventenat (1757–1808), französischer Botaniker

Siehe auch:
 Vendt, * Wend
 Vente, * Wendt
 Venth, * Went